Мочаловка — название рек в Свердловской области России:

 Мочаловка — река в Берёзовском городском округе, приток Мурзинки.
 Мочаловка — река в Полевском и Сысертском городском округе, приток Северной Сысерти.